Корнелиус Мэтьюс (; ) — американский писатель и драматург.

Биография 
Родился 28 октября 1817 года в , штат Нью-Йорк. Родители Абигейла Мэтьюз и Кэтрин Ван Котт.

Окончил  Нью-Йоркского университета. Учился в Школе юридических наук, первой профессиональной школе юристов, впоследствии ставшей факультетом Нью-Йоркского университета (1834—1837 годы), затем поступил на юридический факультет и в 1837 году вступил в Нью-Йоркскую коллегию адвокатов. Жил и работал в США.

В тот период американские авторы следовали и подражали английским писателям. Развитие национальных особенностей сдерживалось консерватизмом редактора журнала () Льюиса Кларка (). Литературный критик Перри Миллер (), отмечал, что образы, созданные К. Мэтьюсом в таких работах, как «Herman Melville» (1850 год), его очень впечатлили, автор привнёс новый стиль в американскую национальную литературу. Поддерживаемая Нью-Йоркской литературной элитой политика сводилась к призыву к международному закону об авторском праве, чтобы обуздать массовые нарушения авторских прав на американскую литературу в Англии. Стилистически Мэтьюз отдавал предпочтение подходу, подчеркивающему космополитический размах и разнообразию американского общества, более смелому и более философскому, чем уютный юмор, связанный с журналом Knickerbocker (хотя Мэтьюз не отказывался появляться на его страницах), но не столь заумный и непонятный. В течение двух лет (1840—1842 гг.) Мэтьюз и Дьюкинк писали и вместе редактировали журнал Young America, Arcturus, издавая также Натаниэля Хоторна, Генри Уодсворта Лонгфелло и Джеймса Рассела Лоуэлла.

Корнелиус Мэтьюс писал для Оксфордского театра. Известен как американский драматург, сочинитель. Наиболее известен как писатель, сыгравший существенную роль в формировании литературоведческой группы «Молодая Америка» (образована в 1830 году). Мэтьюз придумал название движения «Молодая Америка» в речи 1845 года. На протяжении всего периода своей основной литературной деятельности, 1840-х и 1850-х годов, Мэтьюз участвовал и/или помогал редактировать все виды американских периодических изданий, включая New-Yorker, Comic World, New York Dramatic Mirror, American Monthly Magazine, New York Review и New York Reveille. В 1853 году он опубликовал «Панораму Нью-Йорка, написанную пером и чернилами», сборник эссе, зарисовок персонажей и зарисовок пейзажей Нью-Йорка. Хотя он написал несколько сатирических пьес, наиболее успешной его пьесой была «Колдовство» или «Мученики Салема» (1846), более серьезная по тону.

Будучи достаточно признан в Нью-Йорке как редактор, писатель и поэт, Корнелиус Мэтьюс не получил достойной оценки своих пьес при жизни. В результате только позднее, после смерти, пришло признание.

Новеллы 
 The Motley Book (1838)
 Behemoth: A Legend of the Mound-Builders (1839)
 The Career of Puffer Hopkins (1842)
 Big Abel and the Little Manhattan (1845)
 Moneypenny: or, The Heart of the World (1849)
 Chanticleer: A Thanksgiving Story of the Peabody Family (1850)

Поэмы 
 Wakondah: The Master of Life (1841)
 Poems on Man in His Various Aspects Under the American Republic (1843)
 The Indian Fairy Book (1855), reprinted in 1877 under the title The Enchanted Moccasins

Пьесы 
 The Politician (1840)
 Witchcraft, or the Martyrs of Salem (1846)
 Jacob Leisler (1848)
 False Pretences; or, Both Sides of Good Society (1855)

Примечания

Литература 
 Nelson, Randy F. The Almanac of American Letters. Los Altos, California: William Kaufmann, Inc., 1981: 47. ISBN 086576008X
 Widmer, Edward L. Young America: The Flowering of Democracy in New York City. New York: Oxford University Press, 1999: 57. ISBN 0-19-514062-1
 Callow, James T. Kindred Spirits: Knickerbocker Writers and American Artists, 1807—1855. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1967: 149.
 Silverman, Kenneth. Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. Harper Perennial, 1991: 164 ISBN 0060923318.
 Duberman, Martin. James Russell Lowell. Boston: Houghton Mifflin Company, 1966: 49.
 Bayless, Joy. Rufus Wilmot Griswold: Poe’s Literary Executor. Nashville: Vanderbilt University Press, 1943. p. 122
 Bayless, Joy. Rufus Wilmot Griswold: Poe’s Literary Executor. Nashville: Vanderbilt University Press, 1943. p. 123
 Wallach, Glenn. Obedient Sons: The Discourse of Youth and Generations in American Culture, 1630—1860. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1997: 129. ISBN 1558490574
 Von Mehren, Joan. Minerva and the Muse: A Life of Margaret Fuller. Amherst: University of Massachusetts Press, 1994: 223. ISBN 1-55849-015-9
 Miller, Perry. The Raven and the Whale: The War of Words and Wits in the Era of Poe and Melville. New York: Harvest Book, 1956: 170.
 Miller, Perry. The Raven and the Whale: The War of Words and Wits in the Era of Poe and Melville. New York: Harvest Book, 1956: 82-83.
 Delbanco, Andrew. Melville, His World and Work. New York: Alfred A. Knopf, 2005: 125. ISBN 0-375-40314-0

Юристы США